Harri Heliövaara e Szymon Walków erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Heliövaara ha fatto coppia con Lloyd Glasspool, perdendo al primo turno contro Ivan e Matej Sabanov, mentre Walków partecipa con Jan Zieliński.

In finale Luis David Martínez e David Vega Hernández hanno sconfitto Walków e Zieliński con il punteggio di 6–4, 3–6, [10–8].

Teste di serie 

  Luca Margaroli /  Andrėj Vasileŭski (quarti di finale)
  Luis David Martínez /  David Vega Hernández (campioni)

 Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (primo turno)
 Robert Galloway /  Alex Lawson (semifinale)

Wildcard 

  Daniele Augenti /  Massimo Giunta (primo turno)
  Pietro Buscaglione /  Giovanni Fonio (primo turno)

 Stefano Napolitano /  Luca Vanni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Biella Challenger Indoor I 2021